Nazione Onondaga – tribù di nativi americani

Geografia 
 Onondaga – township della Contea di Ingham, Michigan
 Onondaga – città della Contea di Onondaga, New York